В Астане, столице Казахстана, более 118 завершённых высотных зданий, 12 из них высотой не менее 100 метров. Самым высоким зданием в Астане является 78-этажное здание Абу-Даби Плазы, высота которого составляет 311 метров и было построено в 2021 году. Здание также является самым высоким в Казахстане.

Самые высокие здания 
В этот список вошли небоскрёбы Астаны высотой не менее 100 метров на основе стандартного измерения высоты. Высота зданий включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенные мачты. Колонка «Год» указывает год, в котором здание было завершено.

Строящиеся здания 
Здесь перечислены строящиеся здания в Астане высотой более . Также включены строящиеся здания, которые уже были достроены.

См. также 
 Список самых высоких зданий Казахстана
 Список самых высоких зданий в Алма-Ате

Примечания 

Списки самых высоких зданий по городам
Здания и сооружения Астаны